Alfred Schulze-Hinrichs
Denise Hinrichs
Hermann Friedrich (Wilhelm) Hinrichs